Seznam korpusov z zaporedno številko 52.

Seznam 
 Pehotni
 52. strelski korpus (ZSSR)
 52. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi